Nyina Mihajlovna Dorosina,  (Moszkva, 1934. december 3. – Moszkva, 2018. április 21.) szovjet-orosz színésznő.

Filmjei 
 Первый эшелон (1956)
 Безумный день (1956)
 Ember született (Человек родился) (1956)
 A feleség (Неповторимая весна) (1957)
 Рядом с нами (1958)
 Счастье надо беречь (1958)
 Emberek a hídon (Люди на мосту) (1960)
 Любушка (1961)
 Конец старой Берёзовки (1961)
 Meglepetés a cirkuszban (Артист из Кохановки) (1962)
 Первый троллейбус (1964)
 Лушка (1965)
 Строится мост (1966)
 Алёшкина охота (1966)
 На дне (1972, tv-film)
 За всё в ответе (1973)
 Балалайкин и К° (1973, tv-film)
 Вечно живые (1976, tv-film)
 Az együttélés viszontagságai (По семейным обстоятельствам) (1978)
 Кузен Понс (1978. tv-film)
 Vízkereszt, vagy amit akartok (Двенадцатая ночь) (1979, tv-film)
 Любовь и голуби (1985)
 Вам что, наша власть не нравится?! (1989)

Jegyzetek

 

1934-ben született személyek
2018-ban elhunyt személyek
Orosz színészek
Szovjet színészek
Orosz nők